est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide carboxyglutamique, numéro CAS 
 acide nitrilotriacétique, numéro CAS